Il doppio del torneo di tennis Doha Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Łukasz Kubot e Oliver Marach che hanno battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Orest Tereščuk 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 František Čermák /  Tomáš Zíb (semifinali)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Campioni)

 Aleksej Kedrjuk /  Orest Tereščuk (finale)
 Adam Chadaj /  Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Doha Challenger 2005